Camerano – comune delle Marche
 Camerano Casasco – comune del Piemonte
 Lorenzo Camerano (1856-1917) – biologo

Pagine correlate 

 Cameriano